Hołubla – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Paprotnia
 Hołubla – osada leśna w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Przemyśl
 Hołubla – gromada
 Hołubla – potok w województwie podkarpackim, lewy dopływ Sanu